Sezon 1956 był ósmym sezonem DDR-Oberligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w NRD.

Tabela

Bibliografia 
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1956 w piłce nożnej